

Patronyme 
 Charles-Théodore Viau (1843-1898), industriel québécois ;
 Dominique Dupont-Viau (1955-), traductrice et auteur français de roman policier ;
 Cordélia Viau (18?-1897), femme canadienne-française pendue pour meurtre ;
 Emmanuel Viau (1960-), entrepreneur français, créateur de l'éditeur de jeu vidéo Ere Informatique ;
 Emmanuel Viau (1966-), journaliste et écrivain français ;
 Fortuné Viau (1812-1889), peintre français ;
 Georges Viau (1855-1939), chirurgien-dentiste, collectionneur d'art et mécène français ;
 Jacques Viau (1919-2003), avocat québécois ;
 Marcel Viau (1948-), théologien et professeur québécois ;
 Michel Viau (1961-), auteur québécois, éditeur et historien de la bande dessinée québécoise ;
 Raphaël Viau (1862-1922), journaliste français ;
 Roger Viau (1906-1986), peintre, romancier et historien québécois ;
 Roland Viau (1954-), enseignant et écrivain québécois ;
 Rolland Viau (19?-), enseignant et chercheur québécois, spécialiste de la motivation en pédagogie ;
 Théophile de Viau (1590-1626), poète et dramaturge français.

Toponyme 
 Boulevard Viau, voie publique de Montréal, Québec
 Pont-Viau, quartier de Laval, Québec
 Viau, circonscription électorale provinciale du Québec
 Viau, station du métro de Montréal
 Viau, rivière du sud de la France dans le département du Tarn

Variantes 
 Viauville, quartier de l'ancienne municipalité de Maisonneuve (Montréal) ;
 André Viaut, météorologiste français spécialiste de la prévision aéronautique qui a dirigé la Direction de la météorologie nationale et fut élu président de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) de 1955 à 1963.

Homonymie de patronyme